Всеволод-Данило Святославич Чермний — великий князь київський
Всеволод Святославич Буй-Тур (князь курський) — князь курський, герой "Слова о полку Ігоревім"